Полигистор (; от  — «много»,  — «исследования»):

 Полигистор — всезнайка; сведующий во многих науках; энциклопедист; универсальный человек.
 Александр Полигистор (Александр Милетский; 100—40 годы до н. э.) — древнегреческий учёный.

Издания
 «Polyhistor» — средневековое заглавие труда древнеримского писателя Гая Солина (III век) — «» («Собрание достойных упоминания вещей», ).
 «Polyhistor» (Йена, 1660) — труд немецкого врача и естествоведа Яна Йонстона.
 «Polyhistor» (Люблин, 1688) — труд немецкого историка литературы  (s:ЭСБЕ/Моргоф, Даниэль-Георг).
 «Базмовал» (Базмавэл; с армянского «Полигистор»; с 1843) — журнал на армянском языке, выпускавшийся в Венеции Гавриилом Айвазовским.